KH poate fi:
 Bad Kreuznach, număr de înmatriculare auto al districtului rural german
 Cambogia, codul ISO 3166-1 al acestei țări (de la numele anterior: Kampuchia)
 Euritania, număr de înmatriculare auto al prefecturei greacă
 Hidrură de potasiu, formula chimică al compusului chimic
 KH, constanta în Legea lui Henry
 KH (din germană Karbonathärte), unitate pentru duritatea apei
 Kiustendil, număr de înmatriculare auto al regiunii bulgare
 un cavaler al Ordinul Regal Guelfic

kH poate fi:
 kilohenry (103 Henry), unitate SI pentru inductanță

kh poate fi:
 .kh, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Cambodgia

Legături externe 
 
  „KH” la acronymfinder.com